przezierka – człon rodzajowy polskich nazw zwyczajowych niektórych motyli z rodziny wachlarzykowatych:
 przezierka hebdzianka (Anania coronata)
 przezierka pokrzywianka (Anania hortulata)
 przezierka lancetniczka (Anania lancealis)
 przezierka ostrożenianka (Anania perlucidalis)
 przezierka nawłociówka (Anania terrealis)
 przezierka dziewannówka (Anania verbascalis)
 przezierka rdzawianka (Ecpyrrhorrhoe rubiginalis)
 przezierka byliczanka (Loxostege sticticalis)
 przezierka murawowa (Loxostege turbidalis)
 przezierka prosowianka (Ostrinia nubilalis)
 przezierka bagienka (Ostrinia palustralis)
 przezierka szklarka (Paratalanta hyanalis)
 przezierka blada (Sitochroa palealis)
 przezierka szybianka (Sitochroa verticalis)
 przezierka wielokątka (Uresiphita gilvata)